

Architettura 
 Frick Art & Historical Center – insieme di musei ed edifici storici situato a Pittsburgh (Stati Uniti d'America)
 Frick Collection – museo situato a New York (Stati Uniti d'America)

Geografia 
Svizzera
 Frick – comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)

Persone 
 Christoph Frick (1984) – calciatore liechtensteinese
 Christoph Frick (1974) – calciatore liechtensteinese
 Daniel Frick – calciatore liechtensteinese
 Ernst Frick – calciatore svizzero
 Ford Frick – giornalista e dirigente sportivo statunitense
 Gottlob Frick – basso tedesco
 Grace Frick – accademica e traduttrice statunitense
 Henry Clay Frick – imprenditore e mecenate statunitense
 Mario Frick – calciatore e allenatore di calcio liechtensteinese
 Mario Frick – politico liechtensteinese
 Per Frick – calciatore svedese
 Stephen Frick – astronauta e ingegnere statunitense
 Wilhelm Frick – politico tedesco
 Yanik Frick – calciatore liechtensteinese, figlio di Mario (a sua volta calciatore)

Pagine correlate 
Christoph Frick
Mario Frick